Ел Педрегал Уно има више значења:

 Ел Педрегал Уно (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Педрегал Уно (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику